Прядко Віталій Юрійович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Прядко Володимир Володимирович (1947—2021) — член кабінету міністрів Вітольда Фокіна, заслужений економіст України.
 Прядко Ігор Романович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Прядко Микола Олексійович ( 1937) — заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Прядко Тетяна Андріївна — заслужена артистка України.
 Прядко Тетяна Сидорівна (* 1951) — швачка Смілянської швейної фабрики. Депутат Верховної Ради СРСР 10-го скликання.
 Прядко Яна Анатоліївна ( 1982) — український музичний продюсер.

Див. також 
 Прядько Левко Федотович ( 1894 — ?) — старшина Армії УНР.

Примітки 

Українські прізвища